Скелеватое — название населённых пунктов на Украине:

 Скелеватое — село в Вольнянском районе Запорожской области.
 Скелеватое — село в Токмакском районе Запорожской области.